El término ogre es una palabra francesa e inglesa. En ambas lenguas significa «ogro», aunque también puede referirse a:

 Ogre, un juego publicado en 1977 por el diseñador de juegos estadounidense Steve Jackson;
 Ogre, personaje de la serie de videojuegos Tekken;
 Ogre, un municipio en Letonia;
 Ogre (en español, El ogro), una película estadounidense y canadiense de horror, estrenada en 2008;
 OGRE 3D, un motor para realizar infografía en tres dimensiones (3D);
 El Ogre, una montaña de 7.285  en la cordillera del Karakórum.